El topónimo Adamsville puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Adamsville, una ciudad en el estado de Alabama;
 Adamsville, una área no incorporada en el estado de Delaware;
 Adamsville, una villa en el estado de Ohio;
 Adamsville, un lugar designado por el censo en el estado de Pensilvania;
 Adamsville, un pueblo en el estado de Tennessee.